Het seizoen 1955-56 was de 26e editie van de Belgische Derde Klasse voetbal. De competitie ging van start in de zomer van 1955 en eindigde in het voorjaar 1956.

RCS Brugeois en VV Patro Eisden werden kampioen en promoveerden naar Tweede Klasse.

Gedegradeerde teams
Volgende twee teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse 1954-55 voor de start van het seizoen:
 KFC Izegem (voorlaatste) degradeerde na 1 seizoen in 2e klasse.
 RRC de Gand (laatste) degradeerde na 4 seizoenen in 1e en 2e klasse.

Gepromoveerde teams
Volgende vier teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse 1954-55 voor de start van het seizoen:
 KV Mol Sport (kampioen reeks A) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 3e nationale.
 RSCUP Jette (kampioen reeks B) promoveerde na 9 seizoenen terug naar 3e nationale.
 RCS Hallois (kampioen reeks C) promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale.
 KFC Waaslandia Burcht (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 3e nationale.

Deelnemende teams
Volgende 32 ploegen speelden in het seizoen 1955-56 in Derde Klasse. Ze werden onderverdeeld in 2 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Eindstanden

Derde Klasse A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar vierde klasse

Derde Klasse B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie naar vierde klasse

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Tweede klasse 1956-57 op het eind van het seizoen:
 RCS Brugeois (kampioen reeks A) promoveerde na 4 seizoenen terug naar 2e nationale.
 VV Patro Eisden (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Degraderende teams
Volgende 4 clubs degradeerden naar Vierde Klasse 1956-57:

S3: Onafgebroken aantal seizoenen in 3e nationale of hoger op moment van degradatie

Derde klasse voetbal België
Belgie 3